El término Zambrano puede referirse a:

Anthony Zambrano, atleta colombiano.
María Zambrano, filósofa y ensayista española.
Blas Zambrano, pedagogo español y padre de la pensadora María Zambrano.
Benito Zambrano, guionista y director de cine español.
Enrique Zambrano, actor, director y productor mexicano.
Luis Zambrano, inventor popular venezolano.
Carlos Augusto Zambrano, futbolista peruano.
A los sucesivos marqueses de Zambrano.
A la estación central de ferrocarril de Málaga, España.

Geografía 
 Zambrano, un municipio colombiano en el departamento de Bolívar.
 Zambrano, una comarca en el municipio de Tipitapa, Nicaragua.